Touzac (Charente)
 Touzac (Lot)